Sarteur ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Sarteur (* 1946), französischer Leichtathlet
 Ylenia Sarteur (* 1994), italienische Naturbahnrodlerin